Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Rødkleiva. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Othmar Schneider, srebro wywalczył Norweg Stein Eriksen, a brąz zdobył jego rodak - Guttorm Berge.

Do drugiego przjeazdu kwalifikowało się tylko 32 najlepszych zawodników (w tym przypadku 32. miejsce zajęło dwóch narciarzy, więc w finale wystąpiło 33. zawodników).

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952